Серия B 2011—2012 — 80-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. В соревновании приняли участие 22 команды: 15 из сезона 2010/11, четыре вышедших из Серии С1 и три выбывших из Серии А. Турнир стартовал 27 августа 2011 года и завершился 27 мая 2012 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аталанта», «Сиена» и «Новара», вышедшие в Серию А, а также «Пьяченца», «Триестина», «Портогруаро» и «Фрозиноне», вылетевшие в Высший дивизион Профессиональной лиги. Их заменили «Сампдория», «Брешиа» и «Бари», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Высшего дивизиона Профессиональной лиги «Губбио» (1-е место в Группе А), «Ночерина» (1-е место в Группе B), «Эллас Верона» (победитель плей-офф в Группе А) и «Юве Стабия» (победитель плей-офф в Группе B).

Участники

Турнирная таблица 

: Примечания:
 С команды Кротоне снято 1 очко из-за финансовых нарушений.
 С команды Асколи снято 4 очка из-за финансовых нарушений и 3 очка (до апелляции — 6) в связи со скандалом в итальянском футболе 2011 года.
 С команды Юве Стабия снято 1 очко из-за финансовых нарушений и 3 очка (до апелляции — 5) за договорной матч с Сорренто.
 С команды Бари снято 2 очка из-за финансовых нарушений.

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
Серия А 2011/12

Ссылки 
 Официальный сайт Серии B

Примечания 

2011/2012
Футбол в Италии в 2011 году
Футбол в Италии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012